Andrea Parisini (1994) – pallamanista italiano
 Camillo Parisini (1885–...) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Dado Parisini, all'anagrafe Gerardo Parisini (1957) – compositore, arrangiatore e produttore discografico italiano
 Dario Parisini (1966-2022) – musicista, chitarrista e attore italiano